San Muñoz kan syfta på:

Spanien 

 San Muñoz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Muñoz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,